Termenul „Thomson” se poate referi la :

Nume de persoane
William Thomson, lord Kelvin, fizician englez
Joseph John Thomson, fizician englez
Erik Thomson, actor de origine scoțiană

Denumiri de instituții
The Thomson Corporation, o fostă agenție de știri
Thomson Reuters, o agenție de știri

Noțiuni din fizică
Modelul atomic Thomson, unul din primele modele teoretice ale atomului
Efectul Thomson, un fenomen termoelectric

Vezi și 
 Thompson